

Kościoły katolickie we Lwowie

Lista kościołów 
Poniższa lista zawiera wykaz kościołów, znajdujących się na terenie miasta Lwowa oraz kościołów, które dziś znajdują się pod opieką innych wyznań lub pełnią inną funkcję.

Bibliografia 
 B. Kaczorowski, Zabytki starego Lwowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 Franciszek Barański, Przewodnik po Lwowie, wyd. nakładem księgarni H. Altenberga, Lwów 1902.
 Mieczysław Orłowicz, Przewodnik po Lwowie, Książnica Atlas, Lwów 1925.
 Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Książnica Polska, Lwów 1919.
 Lwów. Ilustrowany przewodnik, zespół autorów, wyd. „Centrum Europy”, Lwów 2001, wyd. „VIA NOVA”, Wrocław 2001.

Chrześcijaństwo na Ukrainie